Brock est un prénom et un nom de famille. Il peut désigner :

Nom de famille 

 Calvin Brock (né en 1975), boxeur américain ;
 Charles Edmund Brock (1870-1938), dessinateur et illustrateur britannique ;
 Dorothy Brock (1886-1969), directrice d'école britannique ;
 Edwin C. Brock (1946-2015), égyptologue américain ;
 H. M. Brock (1875-1960), illustrateur et peintre britannique ;
 Isaac Brock (1769-1812), général et administrateur britannique ;
 Larry Brock (né en 1964), homme politique canadien de l'Ontario ;
 Laura Brock (née en 1989), footballeuse internationale australienne ;
 Lou Brock (1939-2020), joueur américain des ligues majeures de baseball ;
 Lyla Pinch Brock (?-), égyptologue et archéologue canadienne ;
 Napoleon Murphy Brock (?-), chanteur, saxophoniste et flûtiste américain ;
 Peter Brock (1945-2006), pilote automobile australien ;
 Stephanie Brock, chimiste américaine ;
 Thomas D. Brock (1926-2021), biologiste américain, découvreur des thermophiles ;
 Thomas Brock (1847-1922), sculpteur britannique ;
 Tricia Brock (19??-), réalisatrice, scénariste et productrice américaine.
 William Brock (1930-2021), homme politique américain.

Prénoms
 Brock Lesnar, catcheur de la WWE et ancien combattant de l'UFC.

Personnages de fiction 
 Brock, dans les séries Pokémon en version québécoise et anglophone, équivalent du Pierre français.
 Eddie Brock alias Venom, personnage des Marvel Comics et ennemi de Spider-Man.
 Eddie Brock, l'hôte de longue date du symbiote extraterrestre Marvel.

Toponymes 
 , ville de l'Ontario.
 Brock, village de la Saskatchewan.
 , municipality rurale de la Saskatchewan.
Rivière Brock (rivière Chibougamau), un affluent de la rivière Chibougamau, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Rivière Brock Ouest, un affluent de la rivière Brock, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec.
Rivière Brock Nord, un affluent de la rivière Brock, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québe].
Rivière Brock (rivière Missisquoi), un affluent de la rivière Missisquoi, dans Sutton (Québec), dans Brome-Missisquoi, en Montérégie, au Québec.

Autres 
 Brock University, une université située dans Saint Catherines, Ontario, Canada.